Иртышкино — посёлок в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Красногорский сельсовет.

История 
Основан в 1866 г. В 1926 году деревня Иртышкино состояла из 152 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлась центром Иртышкинского сельсовета Старо-Бардинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)